Ascheberg peut faire référence à :

Toponyme 
 Ascheberg, commune allemande de l'arrondissement de Coesfeld en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Ascheberg (Holstein), commune allemande de l'arrondissement de Plön en Schleswig-Holstein

Patronyme 
 Rutger von Ascheberg, Feldmarschall